Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Jaźwiński - polski wynalazca
 Bolesław Jaźwiński – polski wojskowy
 Jan Jaźwiński – polski wojskowy
 Stanisław Jaźwiński – polski metalurg
 Zygmunt Jaźwiński – polski adwokat, polityk i działacz społeczny